И́горь Малино́вский
 
 Малиновский, Игорь Евгеньевич (1940—1995) — советский футболист, тренер.